Александр Александрович Вашкевич (а, м. Беловежа), Пружанский уезд, Гродненская губерния — 22 апреля 1945, гау Саксония, нацистская Германия) — советский и польский военный деятель, генерал-майор, генерал бригады Войска Польского, Герой Советского Союза (26.10.1943).

Биография 
Александр Александрович Вашкевич родился а в местечке Беловежа), ныне селе Беловеж Гайновского повята Подляского воеводства Польши в крестьянской семье. Отец — Александр Федорович Вашкевич, мать — Пелагея Диомидовна Вашкевич. Восприемниками при рождении являлись Александр Матвеевич Колесников, житель Малоархангельского уезда, Орловской губернии, и Мария Степановна Сикорская (девица).

Работал на паровой мельнице.

Гражданская война 
В Красной Армии с 1919 года. Принимал участие в Гражданской войне.

В 1920 году вступил в ряды ВКП(б).

Межвоенное время 
В 1920 году Вашкевич закончил пулемётную, а в 1925 году — Военную пехотную школы.

Великая Отечественная война 
С 1943 года принимал участие в боях на фронтах Великой Отечественной войны.

793-й стрелковый полк (213-я стрелковая дивизия, 7-я гвардейская армия) под командованием подполковника Александра Вашкевича в ночь на 27 сентября 1943 года форсировал реку Днепр в районе села Днепровокаменка (Верхнеднепровский район, Днепропетровская область), где без потерь закрепился на плацдарме, а вскоре успешно развил наступление.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года за умелое командование стрелковым полком, образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм подполковнику Александру Александровичу Вашкевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1480).

До 23 июля 1944 года полковник Александр Александрович Вашкевич командовал 797-м стрелковым полком 232-й Сумско-Киевской стрелковой дивизии, а вскоре был назначен на должность командира 5-й пехотной дивизии Войска Польского.

3 ноября 1944 года Вашкевичу было присвоено воинское звание «Генерал бригады» Войска Польского.

В апреле 1945 года в ходе Баутцен-Вайсенбергского сражения дивизия несла тяжёлые потери. 21 апреля 1945 года в ходе контратаки немецких войск штаб дивизии был окружён в селе Тауэр, Вашкевич был тяжело ранен и захвачен в плен. Его дальнейшая судьба остается неизвестной; скорее всего, он был допрошен и убит на следующий день. Его зверски изуродованный труп был обнаружен в лесу в районе Гёрлиц только 4 мая 1945 года. Он был похоронен с воинскими почестями в Уяздовском парке, а впоследствии перезахоронен на .

11 июля 1945 года А. А. Вашкевичу посмертно присвоено воинское звание «генерал-майор».

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» (26.10.1943);
 Два ордена Ленина (26.10.1943, 21.02.1945);
 Два ордена Красного Знамени (26.07.1943, 03.11.1944);
 Орден Отечественной войны 1-й степени (09.06.1945);
 Иностранные ордена.

Память 
 В честь А. А. Вашкевича были названы Офицерская автомобильная школа и , существовавшие с 1945 по 1990 годы в Польше, а также улица в деревне Беловеж .

Примечания

Ссылки 
 
 Государственный архив Польши в г. Белосток. Ф. 4, оп. 993, д. 6, лл. 21 об., 22

Члены ВКП(б)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Советские офицеры в Польской Армии 1943—1968
Высшие советские офицеры, попавшие в плен во время Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Перезахороненные